

Cinéma

 Taxi-girl est un film américain de Harry F. Millarde sorti en 1927.
 Taxi Girls est un film américain de Edward Buzzell, sorti en 1933.
 Taxi Girl est un film italien de Michele Massimo Tarantini (1977).

Musique
 Taxi Girl est un groupe de rock français (1978-1986).

Bande dessinée
 Taxi Girl est une bande dessinée franco-belge de Laudec et Raoul Cauvin (1992-).

Télévision
 Taxi Girl (My Fare Lady) est le quatorzième épisode de la vingt-sixième saison de la série télévisée Les Simpson.

Voir aussi